Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2012/2013 – cykl czterech zawodów w skokach narciarskich kobiet, będący dziewiątym w historii Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich. 

Sezon miał rozpocząć się 30 listopada 2012 roku w norweskim Notodden, ale z powodu wysokich temperatur, pierwszy konkurs rozegrano 2 marca 2013 roku w niemieckim Oberwiesenthal. W dniu 9 marca 2013 roku, w zamian za odwołane grudniowe zawody w Notodden, rozegrano dodatkowy konkurs w szwedzkim Örnsköldsvik. Puchar zakończył się 10 marca 2013 roku w tej samej miejscowości. Był to drugi sezon w historii Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich, w którym nie był on najważniejszym cyklem zawodów w skokach narciarskich kobiet – od sezonu 2011/2012 rozgrywany jest także Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja po 4 / 4 konkursów

Klasyfikacja Drużynowa Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja po 4 / 4 konkursów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2012/2013 w skokach narciarskich